Tišina je odsotnost zvoka. 

Tišina je tudi krajevno ime več naselij:

 Tišina, naselje, sedež istoimenske občine v Sloveniji
 Občina Tišina
 Tišina Erdedska, Hrvaška
 Tišina Kaptolska, Hrvaška